Bořetice, comune del distretto di Břeclav, in Moravia Meridionale
Bořetice, comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina